Pheidole oculata (Emery, 1899) — вид муравьёв трибы  из подсемейства  (). Стебелёк между грудкой и брюшком состоит из двух члеников: петиолюса и постпетиолюса (последний четко отделен от брюшка), жало развито, куколки голые (без кокона).

Охранный статус 
Эти муравьи включены в «Красный список угрожаемых видов» () международной Красной книги Всемирного союза охраны природы (The World Conservation Union, IUCN) в статусе Vulnerable (таксоны в уязвимости или под угрозой исчезновения).

Распространение 
Мадагаскар.

Классификация 
Первоначально этот вид был описан в другом роде под названием

Литература 
 Emery, C. 1899: Formiche di Madagascar raccolte dal Sig. A. Mocquerys nei pressi della Baia di Antongil (1897—1898). Bollettino della Societa Entomologica Italiana, 31: 263—290.
 Wilson, E. O. 2003: Pheidole in the New World. A dominant, hyperdiverse ant genus. Harvard University Press, Cambridge, MA. 794 pp. ISBN 0-674-00293-8.
 Eguchi, K. 2008: A revision of Northern Vietnamese species of the ant genus Pheidole (Insecta: Hymenoptera: Formicidae: Myrmicinae). Zootaxa, 1902: 1-118.

Ссылки 
 Pheidole oculata в Красной книге МСОП

Pheidole
Насекомые Мадагаскара
Эндемики Мадагаскара
Животные, описанные в 1899 году
Таксоны, описанные Карлом Эмери